Elmwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elmwood Township (Illinois)
 Elmwood Township (Michigan)
 Elmwood Township (Minnesota)
 Elmwood Township (North Dakota)
 Elmwood Township (Oklahoma)